niszczyciele typu A – typ 42 brytyjskich niszczycieli zbudowanych w latach 1892-1895
 niszczyciele typu A – typ 11 brytyjskich niszczycieli zbudowanych w latach 1929-1930